Querenciani – abitanti di Querência do Norte
Querenciani – abitanti di Querência